Marie Balmary, écrivaine et psychanalyste française.
Sophie Balmary (née en 1979), rameuse d'aviron française.